CO-QUI steht für:

 Quindío, ISO-3166-2-Code des kolumbianischen Departamento

Coqui ist der Familienname von:
 Helmuth Coqui (1935–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Kaspar Coqui (1747–1824), Fabrikant und Magdeburger Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Gebrüder Schmidt und Coqui, Zuckerfabrik in Westerhüsen am Rande der Magdeburger Börde

COQUI